Miejscowości w Polsce 
 Zakrzewek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork 
 Zakrzewek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Zakrzewek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno 
 Zakrzewek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

 Zakrzewek – zniesiona nazwa wsi w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń